Opatov (powiat Igława)
 Opatov (powiat Svitavy)
 Opatov (stacja kolejowa)
 Opatov (stacja metra)

Zobacz też